Lucaina är ett släkte av skalbaggar. Lucaina ingår i familjen rödvingebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rödvingebaggar
Lucaina